El término Alien Nation puede referirse a:

 Alien:Nation (Músico/Banda): Banda de EBM aggrotech, proveniente de Bogotá, Colombia. (Véase Alien:Nation, Alien Nation, Aliennationebm)
 Alien Nation (película): filme de 1988 dirigido por Graham Baker.
 Alien Nation (serie de televisión): serie de TV de 1989–1990.
 Alien Nation (canción de Scorpions): sencillo del álbum Face the Heat (1993) de la banda Scorpions.
 Alien Nation: Cómic publicado por DC Comics basado en la película del mismo nombre de 1988.